

Chronologiczna lista

Bibliografia 
 rules.org